Плодоягодное — названия населённых пунктов в Казахстане:
 Плодоягодное — до 90-х г. название села Шалкар Карасайского района Алматинской области.
 Плодоягодное — до 1997 г. название села Алмалы Чиилийского района Кызылординской области.

См. также 

 Плодовоягодое
 Плодоягодная